Die Coppa Italia 1974/75, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1974/75, gewann der AC Florenz. Die Fiorentina traf im Finale auf den AC Mailand und konnte die Coppa Italia zum vierten Mal gewinnen. Mit 3:2 setzte sich die Mannschaft von Trainer Nereo Rocco durch. Man wurde Nachfolger des FC Bologna, der sich im Vorjahr gegen den SSC Palermo durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden war.

Als italienischer Pokalsieger 1974/75 qualifizierte sich der AC Florenz für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man bereits in der zweiten Runde gegen den DDR-Vertreter BSG Sachsenring Zwickau ausschied.

1. Gruppenphase 
FC Bologna hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1974/75

Weblinks 

 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1974/75
Fußballsaison 1974/75